Lysarete är ett släkte av ringmaskar. Lysarete ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Lysarete